Nasenberg ist der Name folgender Orte:

 Nasenberg (Naundorf), Ortsteil von Naundorf, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Nasenberg (Gemeinde Traismauer), Ortsteil von Traismauer, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich